Пасхалис (; ) — мужское имя.

 Пасхалис — имя нескольких римских пап, в русской традиции .
 Пасхалис, Аделина (Adelina Paschalis; 1847—1925) — польско-немецкая оперная певица и вокальный педагог.